Профессор богословия леди Маргарет () — старейшая именная профессура в Оксфордском университете. Она была основана в память о леди Маргарите Бофорт, матери английского короля Генриха VII, в 1540 году. Кандидат должен быть либо священником Церкви Англии, либо каноником.

Удостоенные профессорского звания 

 1540—1549: 
 1561: 
 1564: Джеймс Калфхилл
 1565—1594: 
 1613—1614: 
 1627: 
 1638: 
 1648—1652: 
 1652: 
 1660: 
 1676: 
 1691: 
 1691—1705: Томас Сайкс
 1705—1716: 
 1715—1728: 
 1728—1768: Томас Джиннер
 1768—1783: 
 1783—1798: 
 1798—1827: 
 1827—1840: 
 1853—1895: 
 1895—1919: 
 1919—1927: 
 1927—1943: N. P. Williams
 1944—1968: 
 1970—1986: 
 1986—1991: Роуэн Уильямс
 1996—2003: 
 2004—2013: 
 2015 — :

Примечания 

Оксфордский университет
 
Именные профессуры в Оксфордском университете